Buitenveldert (buurtschap), een voormalige buurtschap
 Buitenveldert (tuinstad), een wijk in het stadsdeel Zuid in Amsterdam
 Buitenveldertselaan
 Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, een scholengemeenschap in bovengenoemde wijk
 SC Buitenveldert, een amateurvoetbalclub aldaar
 Begraafplaats Buitenveldert, een begraafplaats in Amsterdam
 Buitenveldertbaan
 Zondagmiddag Buitenveldert, een lied van Frans Halsema